Елмвуд има више значења:
 Елмвуд (Луизијана)
 Елмвуд (Илиноис)
 Елмвуд (Висконсин)
 Елмвуд (Небраска)